Калино́вський (, , ) — польське, білоруське, українське та російське прізвище. Жіноча форма — Калиновська. Йому відповідає також литовське прізвище Калінаускас ().

 Калиновський Адам (1602—1638) — державний, військовий діяч Речі Посполитої.
 Калиновський Анатолій Васильович(1901—1987) — український письменник, редактор, поет-сатирик, член УРДП та ОУП «Слово».
 Калиновський Валентій Александер (? — 1620) — державний, політичний, військовий діяч Речі Посполитої.
 Калиновський Валерій Степанович (1955) — дослідник історії держави і права, політичних партій і рухів, історії правоохоронних органів, педагог.
 Калиновський Василь (1772—1865) — священик-василіянин, протоігумен Холмської провінції ЧСВВ у Польському Царстві (1834—1838).
 Калиновський Василь Іванович (1906—1985) — військовик, командир бригади прориву Ставки Верховного Головнокомандування.
 Калиновський Григорій — один з перших українських етнографів.
 Калиновський Григорій Миколайович (1938) — український учений у галузі ветеринарної медицини.
 Каліновський Кастусь (1838—1864) — революціонер-демократ, публіцист, поет, національний герой Білорусі, Литви та Польщі.
 Калиновський Лаврентій — український художник 18 ст.
 Калиновський Лех (1920—2004) — польський історик мистецтва.
 Калиновський Людвік — польський шляхтич. Представник роду Калиновських гербу Калинова. Власник кам'яниці № 8 на площі Ринок у Львові, один із замовників архітектора Бернарда Меретина.
 Калиновський Марцін (Мартин) (1585/1605—1652) — державний, політичний і військовий діяч Речі Посполитої.
 Калиновський Михайло Іванович (1780 — р. см. невід.) — срібляр.
 Калиновський Олександр Геннадійович (1992—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Калиновський Сергій Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Калиновський Юзеф (бл. 1790—1825) — граф, похований на Личаківському цвинтарі Львова

Калиновський — селище, Китмановський район, Алтайський край
 Калиновський — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область

Див. також 
 Калиновські
 Калиновська

Примітки 

Українські прізвища
Білоруські прізвища
Польські прізвища
Російські прізвища